Le Concours de Genève (anciennement CIEM) est un concours de musique classique organisé chaque année par la fondation du Concours de Genève.

Considéré comme une des plus prestigieuses compétitions internationales, elle s'adresse exclusivement à des musiciens élus comme les meilleurs dans leur discipline, par un jury de professionnels.

Historique 
Le concours est créé en 1939 par Henri Gagnebin et Frédéric Liebstöckl, sous le nom de Concours international d'exécution musicale de Genève (CIEM). En 1957, l'association fait partie des membres fondateurs de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique (FMCIM), dont le siège est à Genève.

Depuis 2002, le Concours de Genève offre des conseils ainsi que des concerts à ses lauréats pendant les deux années suivant l'obtention de leur prix. Depuis 2003, un Concert des lauréats est également organisé chaque année. En 2007, l'intégralité de la finale du concours de chant est disponible en téléchargement libre depuis le site web de la Radio Suisse Romande.

Organisation 
Subventionnée par le canton de Genève et soutenu par de nombreux sponsors locaux, la Fondation du Concours de Genève est dirigée par un Conseil de Fondation, composé au moins de sept membres représentant au minimum l'Orchestre de la Suisse romande, le Grand Théâtre (Opéra de Genève) ainsi que le Conservatoire de musique de Genève.

Elle comprend également une commission artistique responsable des choix des disciplines, des membres du jury et des répertoires ainsi qu'un secrétariat chargé de la réalisation du Concours et placé sous la direction du Secrétaire général.

La présidence du Conseil de Fondation du Concours de Genève est respectivement assumée par Henri Gagnebin, Samuel Baud-Bovy, Roger Vuataz, Jean Meylan, Claude Viala, Richard-André Jeandin, François Duchêne, Christine Sayegh et Matteo Inaudi. Friedrich Liebstoeckl est le premier Secrétaire général du Concours qu'il dirige jusqu'à sa mort en 1979. Ses successeurs sont Franco Fisch jusqu'en 1998, puis Didier Schnorhk.

Liste des  Prix 
 1939 : Arturo Benedetti Michelangeli, italien, piano
 1939 : André Jaunet, suisse, flûte
 1939 : Fritz Ollendorf, chant
 1939 : Maria Stader, suisse, chant
 1940 : Rudolf am Bach, suisse, piano
 1942 : Aurèle Nicolet, suisse, flûte
 1942 : Georg Solti, britannique, piano
 1944 : Harry Datyner, suisse, piano
 1945 : Nico Kaufmann, suisse, piano
 1946 : Friedrich Gulda, autrichien,  piano
 1947 : Victoria de los Ángeles, espagnole, chant
 1948 : Aurèle Nicolet, suisse, flûte
 1949 : Robert Weisz, piano
 1950 : Matti Lehtinen, finlandais chant
 1950 : Nell Rankin, américaine, chant
 1951 : Mattiwilda Dobbs, américaine, chant, Jennifer Vyvyan, anglaise, chant, ex æquo
 1951 : Georges Barboteu, français, cor
 1953 : Norbert Bourdon, français, clarinette
 1954 : Bernard Ringeissen, français, piano
1954 : Raymond Guiot, flûte
1954 : Ensemble Instrumental à Vent de Paris, quintette à vent
 1955 : Maurice André, français, trompette
 1956 : André Lardrot, français, hautbois
 1957 : Martha Argerich, argentine, piano, Dominique Merlet, français, piano, ex æquo
 1958 : Maurizio Pollini, italien, piano
 1959 : Heinz Holliger, suisse, hautbois ; Jean-Paul Sevilla, France, piano, premier prix à l’unanimité
 1960 : Adriana Macchiaioli Maliponte, italienne, chant
 1961 : Désiré N'Kaoua, français, piano
 1961 : Michel Debost, français, flûte, premier prix à l'unanimité
 1962 : Joachim Grubich, polonais, orgue
 1962 : Philharmonia Hungarica, hongrois, quintette à vents
 1963 : Bruce Abel, américain, chant
 1964 : Susanna Mildonian, Belge, harpe
 1964 : José van Dam, belge, chant
 1966 : Quatuor Melos, allemand, quatuor à cordes
 1968 : Nobuko Imai, japonaise, alto
 1969 : Christian Zacharias, allemand, piano
 1972 : Michel Arrignon, français, clarinette (2ème prix)
 1980 : Gilbert Audin, français, basson
 1982 : Peter Sadlo, allemand, percussion
 1982 : Tabea Zimmermann,  allemand, alto
 1984 : Grzegorz Nowak, polonais, direction d'orchestre
 1988 : Victor Vidovic, yougoslave, guitare
 1990 : Nelson Goerner, argentin, piano
 1991 : Jens Bjorn-Larsen, danois, tuba ; Wen-Sinn Yang, violoncelle
 1992 : Emmanuel Pahud, suisse, flûte
 1994 : Alan Gilbert, américain, direction d'orchestre
 1995 : Laurent Lefèvre, basson
 1997 : Martin Fröst, suédois, clarinette
 1998 : Alexei Ogrintchouk, russe, hautbois
 2000 : Annette Dasch, allemande, chant
 2000 : Rafael Rosenfeld, suisse, violoncelle
 2001 : Roland Krüger, allemand, piano
 2001 : Silvia Careddu, italienne, flûte
 2001 : Quatuor Terpsycordes, suisse, quatuor à cordes
 2002 : Sergey Koudriakov, russe, piano
 2003 : Aiyun Huang, canadienne, percussion
 2005 : Ryszard Groblewski, polonais, alto
 2008 : István Várdai, hongrois, violoncelle
 2009 : Polina Pasztircsák, hongroise, chant
 2010 : Mami Hagiwara, japonaise, piano
 2011 : Quatuor Armida, allemand, quatuor à cordes, et Quatuor Hermès, français, ex æquo
 2012 : Lorenzo Soulès, français, piano
 2013 : Kwang Ho Cho, Sud-Coréen, composition
 2014 : Chloe Jiyeong Mun, Corée du Sud, piano
 2015 : Shoichi Yabuta, japonais, composition
 2016 : Vision String Quartet, allemands, quatuor
 2017 : Jaehyuck Choi, coréen, composition
 2018 : Dmitry Shishkin, russe, piano, et Théo Fouchenneret, français, ex æquo
 2018 : Kevin Spagnolo, italien, clarinette
2019 : Hyeji Bak, coréenne, percussion
2019 : Daniel Arango-Prada, colombien et Hinako Takagi, japonaise, composition, ex aequo
2021 : Michiaki Ueno, japonais, violoncelle
2022 : Shin Kim, sud-coréen, composition
2022 : Kevin Chen, canadien, piano

Voir aussi 
 Liste des concours internationaux de musique classique

Bibliographie 
 Marie Duchêne-Thégarid, Une certaine idée de la musique : le Concours de Genève (1939-2014), Ed. Slatkine, Genève, 2014,

Référence et sources

Liens externes  

  

Association ou organisme dans le canton de Genève
Musique dans le canton de Genève
Geneve
Geneve